Der Landtagswahlkreis Mettmann II (Organisationsziffer 38) ist einer von derzeit 128 Wahlkreisen in Nordrhein-Westfalen, die jeweils einen mit der einfachen Mehrheit direkt gewählten Abgeordneten in den Landtag entsenden.

Zum Wahlkreis 38 Mettmann II gehören die kreisangehörigen Städte Erkrath und Haan sowie einige Wahlbezirke von Hilden und Mettmann im Kreis Mettmann.Die Teilung von Hilden erfolgte erstmals zur Landtagswahl 2000, zuvor gehörte die Stadt noch komplett zu Mettmann I. Mettmann wurde 2005 erstmals geteilt, der andere Teil wurde an Mettmann IV abgegeben.

Landtagswahl 2017 
Wahlberechtigt zur Landtagswahl 2017 waren 91.419 Einwohner des Wahlkreises. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,0 %.

Neben dem direkt gewählten CDU-Kandidaten Dirk Untrieser, der das Direktmandat nach fünf Jahren für seine Partei zurückerobern konnte, wurde über die Landesliste seiner Partei auch der FDP-Kandidat Dirk Wedel gewählt, der sein Mandat jedoch bereits am 29. Juni 2017 wegen der Berufung zum Staatssekretär niederlegte. Der bisherige Wahlkreisabgeordnete Manfred Krick von der SPD verpasste hingegen den Wiedereinzug in den Landtag, da sein Listenplatz 36 nicht zog.

Landtagswahl 2012 

Wahlberechtigt zur Landtagswahl 2012 waren 92.076 Einwohner des Wahlkreises. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,6 %.

Landtagswahl 2010 

Wahlberechtigt zur Landtagswahl 2010 waren 91.999 Einwohner des Wahlkreises. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,2 %.

Landtagswahl 2005 

Wahlberechtigt zur Landtagswahl 2005 waren 92.685 Einwohner des Wahlkreises. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,3 %.

Geschichte

Einzelnachweise 

Mettmann 2
Politik (Kreis Mettmann)